Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikation für die Ladies Open Lausanne 2022 des Damentennis. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. Juni  2021 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Lausanne